Витвица — название села и реки в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины.

 Витвица — село
 Витвица — река